bł. Augustyn Novello (1240–1309) – włoski zakonnik
 bł. Augustyn Kažotić (ok. 1260–1323) – biskup Zagrzebia
 bł. Augustyn Fangi z Biella (1430–1493) – włoski dominikanin
 bł. Augustyn Jeong Yak-jong (1760–1801) – koreański męczennik
 bł. Augustyn Dionizy Nézel (1770–1792) – francuski kleryk, męczennik
 bł. Augustyn Thevarparampil (1891–1973) – indyjski ksiądz

Zobacz też
 bł. August Franciszek Czartoryski
 Święty Augustyn